Krymskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Krymskoje (Donezk)
 Krymskoje (Kaliningrad) (Prätlack, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Krymskoje (Krim)
 Krymskoje (Luhansk)
 Krymskoje (Moskau)